Нюча-Котухта — топоним (тип: потамоним) в России.

 Нюча-Котухта — река, Ханты-Мансийский АО, координаты 62°09' с. ш. 75°42' в. д..
 Нюча-Котухта — река, Ханты-Мансийский АО, координаты 62°21' с. ш. 75°32' в. д..
 Нюча-Котухта — река, Ханты-Мансийский АО, координаты 62°20' с. ш. 75°34' в. д..
 Нюча-Котухта — ручей, Ханты-Мансийский АО, координаты 62°22' с. ш. 75°33' в. д..

См. также 
 Нюча-Котухтато — озеро, Ханты-Мансийский АО, координаты 62°41' с. ш. 75°48' в. д..
 Нюча-Котутаяха (также Нюдя-Котутаяха) — река, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Примечания